Messbarkeit (zugehöriges Adjektiv messbar) steht:

 in der angewandten Physik und Messtechnik für die methodischen Kriterien, Messdaten zu erzielen, siehe Messbarkeit (Messtechnik)
 in der Wissenschaftstheorie und theoretischen Metrologie für die prinzipiellen Aspekte über Messen an sich, siehe Operationalisierung
 in der Mathematik für eine spezielle Abbildung zwischen Messräumen, siehe messbare Funktion
 in der Mathematik für eine Eigenschaft einer Menge, siehe Messbarkeit nach Carathéodory oder Messbare Menge

Siehe auch:

 unmessbar (Gegenwort) oder Nachweisgrenze